First National Bank and Trust Company Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First National Bank and Trust Company Building (Flint, Michigan), NRHP-ID: 07000646
 First National Bank and Trust Company Building (Perry, Oklahoma), NRHP-ID: 79002003